Фолк-наука («народная наука», ) — один из способов понимания и исследования мира без использования строгих научных методологий и механизмов. Часто народная наука воспринимается как здравый смысл. По мнению некоторых эволюционных психологов, это направление может также отражать результаты развития когнитивных процессов человеческого разума, которые были адаптированы в ходе эволюции человека.

Специфика направления 
Фолк-наука есть определённый способ понимания естественного и неестественного мира, который возникает в неформальном отношении в изучении его, а не как прямое отражение формального обучения в научных принципах.

В обычной жизни люди сталкиваются с фолк-наукой повсеместно. С младенчества люди оценивают, изучают, познают область закономерностей, с которыми они сталкиваются в окружающем их мире, а затем рассуждают таким образом, чтобы отразить причинные закономерности и причинно-следственные связи, характерные для этой области исходя из здравого смысла. Концепции, которые строят дети в своем начальном познании мира, встроены в богатые интуитивные теории, и тогда возможно, можно думать о них как о маленьких учёных, проходящих через последовательности теоретических революций с соответствующими концептуальными изменениями. Именно такие способы познания мира и исследует фолк-наука и смежные ей направления.

Понятие «фолк» 
Фолк (рус. народ, любители) — понятие, которые составляет основу данной области. Ведутся споры о том, что под этим понимать. Некоторые находят такое обозначение пренебрежительным, но не стоит понимать под ним псевдонауку или ученых-фриков. Можно считать что позиционирование попадающих под это определение людей – неспециалисты, которые высказывают свое мнение по какому-либо научному вопросу. Но такое определение также сталкивается с трудностями по причине того, что само понятие «специалист» можно получить различными способами, а не только путем образования (например, авторитетом или через политику), что ведет к размытию границы между специалистом и неспециалистом.

Направления народной науки

Фолк-биология 
Фолк-биология — один из разделов фолк-науки, который изучает то, как люди обычно понимают и классифицируют биологический мир.
Люди повсеместно классифицируют животных и растения в группы, подобные видам, столь же очевидные для современного ученого, как и для индейцев майя. Фолк-биология изучает механизмы того, каким образом люди классифицирует биологический мир и какими предпосылками руководствуются.

Одними из основных направлений фолк-биологии являются этнобиология (Ethnobiolog) и наивная биология (Naive biology).

Этнобиология и изучение народов Гватемалы 
Этнобиология — антропологическое направление фолк-биологии, исследовательской сферой которой является народная таксономия (folk taxonomy), то есть народная систематизация, которая описывает иерархическую структуру, содержание и культурную функцию народных биологических классификаций во всем мире.
Наиболее значимый вклад в развитие фолк-биологии и этнобиологии внесли исследователи Скотт Атран и Дуглас Медин. Они провели эксперимент среди коренных народов майя Гватемалы (народы Итза, Ладино и Кекчи) с целью изучения их межкультурного взаимодействия и этнобиологии, исследуя, в частности, связь между способами использования лесных ресурсов и их понимания этими народами. В ходе эксперимента респондентам было предложено некоторое количество изображений местных растений и животных. Для каждого растения были выложены все изображения животных (и затем наоборот), и респонденту было предложено сопоставить картинки по 3 факторам:

· ищет ли какое-либо животное это растение

· идет вместе или является компаньоном растения

· помогает или вредит растение животному

Эксперимент показал, что народ Итза имеют наиболее полное понимание воздействия животных на растения и наоборот, и оказывают более благотворное влияние на важные виды и сохранение ресурсов. Именно благодаря народам Итза и их особому взаимодействию с природными ресурсами, Гватемальский лес области Эль-Петен сохраняетсяТакое отношение обеспечивается тем, что народ Итза имеет более долгую историю жизни в Гватемальских лесах, а их традиции в полной мере сохранились каким-то образом после завоеваний семнадцатого века. Данный эксперимент также показал их высокий уровень владения знаниями в области биологии исходя лишь из традиции и истории.

Наивная биология 
Наивная биология («naive biology») — это психологическое учение фолк-биологии, где основное внимание в исследовании уделяется категориальной индукции («category based induction»), которая касается того, как дети и взрослые узнают и обосновывают биологические категории.

В настоящее время различные исследования поддерживают мнение, что наивная биология является автономным набором установок когнитивной системы, а не чем-то, что возникает в результате применения наивной психологии к биологической области и фолк-биологии, в частности.

Фолк-психология 
Фолк-психология — область фолк-науки, которая содержит в себе представления о том как функционирует человеческое сознание и как оно связано с поведением человека.

Подход к фолк-психологии как к «чтению мыслей» 
Психологами и философами был выявлен целый набор когнитивных способностей человека, которые скорее всего имеют общий механизм и тесно связаны. В их основе лежат следующие способности:

 Способности предсказывать поведение существа (человека или даже животного) в определённых условиях
 Способность предписывать этому существу ментальное состояние
 Способность описывать поведение существа через предписывание ему ментального состояния

Достижение «чтения мыслей» в фолк-психологии более всего рассматривается через то, что получило название «теория-теория» (theory-theory), которая заключается в том, что мы в состоянии теоретически рассматривать поведение иного агента благодаря некоторым уже имеющимся у нас в сознании установкам. То есть, это всегда только теоретический процесс.
Некоторые исследователи относят фолк-психологию к подобию научных теорий, так как в ней, по сути, используются дедуктивно-нормативная модель. То есть любое явление P в этой системе объясняется через выведено через закон S, который является «законом» в фолк-психологии.

Фолк-психология и элиминативизм 
Элиминативизм может быть обоснован через отрицание фолк-психологии как ошибочной теории. Элиминативизм утверждает отсутствие таких категорий сознания как желание или верование, которые существуют в фолк-психологии.

Фолк-философия 
Фолк-философия — представления о философских понятиях и категориях в среде не-философов. Современные исследования фолк-философии в большей мере предприняты в сравнении с аналитической традицией в философии, но уже в Античности Сократ в «Диалогах» пытался прояснить народные представления о таких понятиях как благо, знание и умение.

Примеры фолк-философии:

Понятие намеренного действия (интенциональности): в философии «простым» вариантом описания осознанного действия соответствует предложению: если S сделал что-то осознанно, то у него было намерение. За и против этого утверждения ведется философская дискуссия, но неспециалисты в философии практически всегда поддерживают именно этот взгляд.

Свобода воли: дебаты о детерминизме и свободе воли также являются одним из самых длинных философских споров. Если понимать под свободой воли возможность совершить иное действие в конкретной ситуации без изменений условий ситуации, то абсолютное большинство детей в эксперименте, где экспериментатор открывал коробку и трогал её дно, утверждает, что у агент мог поступить по-другому и, следовательно, мы можем говорить о свободе воли. (516) В эксперименте среди взрослых и детей так же обе группы утверждали, что моральные поступки человека определяются им самим.

Объективность морали: интерес для философии представляет и позиция фолк-философии в отношении поступков. Ведутся споры о том, можно ли считать фолк-позицией в этом вопросе объективистскую концепцию морали. Если среди взрослых респондентов ответы об объективности или относительности морально неправильного поступка разнились, то дети склонны стоять на позиции объективной морали.

Фолк-история 
Фолк-история («Фолк-хистори» или «фольк-история», «альтернативная история») — одно из направлений исследовательской деятельности, целью которой является изучение исторических феноменов не с позиций фундаментальных научных исследований. Исследователями выступают «псевдоисторики» — люди, не занимающиеся профессионально исторической наукой. Фолк-история как особое направление сформировалось в постсоветской России начиная с середины 1990-х годов. Один из главных исследователей фолк-истории в России является Дмитрий Володихин. Оценивая актуальность данного направления, в своей работе «Феномен фольк-хистори» он пишет:
«На протяжении нескольких лет фольк-хистори не встречала фактически никакого отпора и превратилась в значительный компонент общественной мысли. Этот компонент мощно влияет и будет влиять на массовые представления о прошлом, на программы учебных заведений, на историческую беллетристику»

Жанры фолк-хистори 
Данное разделение приводится по статье Дмитрия Володихина «Феномен фольк-хистори». Он выделяет следующие жанры:

 «Точная история» — исследования истории с позиций представителей точных наук. Наиболее видные представители: А. Фоменко.
 Националистический жанр — исследования истории с позиций националистов. Наиболее видные представители: М. Аджиев.
 «Игровая» история — исследования истории тайн и загадок. Наиболее видные представители: В.Щербаков.
 «Инструментальная» история — Исследования истории с целью обоснования какой-либо политической или философской идеи. Наиболее видные представители: Э. Радзинский, В. Кожинов.

Фолк-лингвистика 
Фолк-лингвистика — область фолк-науки описывает отношение неспециалистов в лингвистике к таким темам как происхождение языков, классификация языков и диалектов, передача языка и изучение нового языка.

В отличие от других областей фолк-науки, фолк-лингвистика важна тем, что она напрямую может влиять на реальность, в которой существуют носители языка. Так, если достаточное количество людей станет считать использование какой-либо грамматической конструкции как «неправильное» (например, английское ain’t), то в рамках языка она действительно станет рассматриваться как неправильное. Также отношение неспециалистов к языку крайне важно в процессе ревитализации миноритарных языков. Это привело к тому, что фолк-лингвистика сама по себе стало объектом изучения в академической среде.

Фолк-лингвистика в области усвоения языка 
Этот подраздел фолк-лингвистики связан с представление о том как человек усваивает языки (родной и выученные впоследствии).

Примеры фолк-лингвистики в области усвоение языка:

1. Представление о том, что ребёнок учит язык просто находясь в его окружении. В фолк-лингвистике процесс усвоения языка описывается как «копирование» и «запоминание» языка, который ребёнок слышит в своем окружении и затем воспроизводит их или же использует для создания «новых» предложений. Такая концепция освновения языка отлична как от бихевиоризма, так и от концепций формальной и функциональной лингвистики в отношении усвоения языка. (стр. 204). Также неспециалисты практически не говорят о довербальной стадии усвоения языка и среди них распространено представления о «частном языка» каждого ребёнка на котором он и общается в начале усвоения языка.

2. Представления о том, что ребёнок учит свой первый язык без усилий и очень быстро. На самом деле это долгий процесс, и некоторые грамматические структуры ребёнок осваивает полностью только к школьному возрасту.

3. Основной заботой неспециалистов в сфере приобретения языка не является приобретение само по себе, а приобретение «правильного» или «грамматически корректного» языка. С первичным приобретением «правильного» языка также связывают и интеллектуальные способности ребёнка в будущем. Стр(213)

4. В процессе усвоение второго языка неспециалисты в лингвистике также отвергают предпосылку об общей природе языков, что связано с тем, что они не предполагают наличие в мозгу человека некоторой структуры, которая ответственна за языки (например, как в картезианской лингвистической теории Хомского). Вследствие этого многие характеристики изучаемого языка описываются как «странные» сами по себе.(245—246)

5. Билингвизм: множество не-лингвистов рассматривают билингвальность как фактор, который может мешать в «правильном» овладении доминантного языка, хотя сам по себе билингвизм является нормой для большинства населения планеты и не выявлено никаких доказательств подобных утвреждений.

Примечания

Литература 
 Common Misconceptions About Language Learning // Languages in America. — Bristol, Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, 2003
 Emanuele Serrelli. Folkbiology: The Importance of How People Understand Nature. Springer Science+Business Media, LLC 2010.
 Frank C. Keil. The Feasibility of Folk Science. PMC 2011
 Frank Jackson. Serious Metaphysics and Supervenience // From Metaphysics to Ethics. — Oxford University Press, 2000
 Ian Ravenscroft. Folk Psychology as a Theory // The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Edward N. Zalta. — Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2019.
 Malle, Bertram F. How the mind explains behavior : folk explanations, meaning, and social interaction. — Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004
 Nathan Albury. Introducing the Folk Linguistics of Language Policy (англ.) // International Journal of Language Studies. — 2014.
 Niedzielski, Nancy A., 1964-. Folk linguistics. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1999
 Scott Atran. Folk Biology. The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. The MIT Press, London.
 . Shaun Nichols. Folk concepts and intuitions: from philosophy to cognitive science // Trends in Cognitive Sciences. — 2004-11.
 . Stephen Stich, Jonathan M. Weinberg. Jackson’s Empirical Assumptions // Philosophy and Phenomenological Research. — 2001.
 Володихин Д. Феномен фольк-хистори // Отечественная история. — 2000. — № 4

Философия науки
Философия
Наука